Илья́ Влади́мирович Макси́мов (род. 2 февраля 1987, Горький, СССР) — российский футболист, полузащитник. Провёл один матч за сборную России.

Карьера

Клубная 
Заниматься футболом начал в 6 лет в Нижнем Новгороде, первым тренером был Андрей Реутов. Затем продолжил обучение в футбольной школе московского «Спартака», после чего переехал в Санкт-Петербург, где в 2004 году, в возрасте 17 лет, подписал свой первый профессиональный контракт с «Зенитом». В 2004 году находился на просмотре во французской «Тулузе».

Первый матч за основной состав в Кубке России провёл в 2005 году, в Премьер-лиге — в 2006 году. В чемпионском для «Зенита» сезоне 2007 года Максимов сыграл 6 матчей.

За дубль «Зенита» в 2004—2007 — 47 матчей, 3 гола, третий призёр первенства дублёров 2005 года в его составе.

В феврале 2008 года был отдан в аренду в «Шинник» сроком на полгода. 16 апреля Максимов, сыгравший один матч в чемпионате России, досрочно покинул ярославский клуб, договор был расторгнут по взаимному соглашению сторон. В июле 2008 года был передан в аренду в клуб Первого дивизиона России «Спортакадемклуб» из города Москва. 16 января 2009 года был отдан в аренду сроком на год в «Химки».

Сезон-2010 провёл в клубе первого дивизиона «Нижний Новгород», клуб стал третьим в том первенстве.

В январе 2011 года заключил трёхлетний контракт с «Кубанью». Дебютировал 13 марта 2011 года в домашнем матче 1 тура чемпионата против «Рубина». В августе 2011 года перешёл в клуб «Волга» (Нижний Новгород). В феврале 2013 года перешёл в клуб «Крылья Советов» (Самара).

С августа 2013 по 2016 выступал в «Анжи», затем до 2018 года — в тульском «Арсенале». 
В настоящий момент является свободным агентом и о завершении карьеры не объявлял.
.

В сборной 
Выступал за юношескую (до 19 лет) и молодёжную сборные России.

6 августа 2011 года было сообщено, что Илья был приглашён главным тренером второй сборной России Юрием Красножаном на товарищеский матч с молодёжной сборной России 10 августа.

26 марта 2016 года сыграл свой единственный матч за главную сборную, поучаствовав в товарищеской встрече с Литвой в Москве.

Достижения 
 Чемпион России: 2007

Клубная статистика 
(откорректировано по состоянию на 18 марта 2015)

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте zenit-history.ru

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Спортакадемклуб»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Нижний Новгород» (2007)
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Волга» Нижний Новгород
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Арсенал» Тула